Federation Cup 1994 var den 32. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Slutrunden med deltagelse af 32 hold blev spillet i perioden 18. - 24. juli 1994 på udendørs grusbaner i Tennis Club-Waldstadion i Frankfurt am Main, Tyskland, der var vært for Federation Cup-slutrunden for tredje år i træk. Tyskland var Fed Cup-værtsland for syvende gang.

Mesterskabet havde i alt deltagelse af 73 hold, hvilket var fire hold mere end den hidtidige deltagerrekord på 69 hold, der kun var ét år gammel. 24 af holdene var direkte kvalificeret til slutrunden, mens de øvrige 49 hold spillede om de sidste otte pladser ved slutrunden ved tre regionale kvalifikationsstævner, der blev afviklet i Bolivia, Østrig og Indien i løbet af foråret 1994.

Turneringen blev vundet af Spanien, som besejrede USA med 3-0 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for andet år i træk og tredje gang i alt. USA var i Federation Cup-finalen for 21. gang men for første gang siden 1991, og det var syvende gang, at amerikanerne måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende spanske hold bestod af Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario, Ángeles Montolio og Virginia Ruano Pascual, mens USA blev repræsenteret af Lindsay Davenport, Zina Garrison, Mary Joe Fernandez og Gigi Fernandez.

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Det var sidste gang, at Fed Cup-mesterskabet blev afviklet i en slutrunde, hvor alle kampene blev afviklet i løbet af en uge i en forudbestemt værtsby. Herefter blev mesterskabet relanceret under navnet Fed Cup med en struktur, der mindede om Davis Cup, hvor alle opgør blev afviklet på det ene holds hjemmebane.

Slutrunde 

Slutrunden havde deltagelse af 32 hold:
 24 direkte kvalificerede hold:
 16 ottendedelsfinalister fra Federation Cup 1993.
 8 playoff-vindere fra Federation Cup 1993.
 8 hold fra kvalifikationen.

De otte kvartfinalister kvalificerede sig til World Group i Fed Cup 1995, mens de otte tabende ottendedelsfinalister kvalificerede sig til World Group II ved næste mesterskab.

Følgende hold kvalificerede sig til World Group i Fed Cup 1995:
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende hold kvalificerede sig til World Group II i Fed Cup 1995:
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende tabere fra første runde måtte spillede i Gruppe I i Fed Cup 1995:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følgende taberhold fra første runde måtte tage til takke med at spille i Gruppe II i Fed Cup 1995:
  Danmark

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i løbet af foråret 1994, hvor 49 hold spillede om de sidste otte ledige pladser ved Fed Cup-slutrunden ved tre regionale kvalifikationsstævner.

Amerika 

I Amerika-zonen spillede 17 hold om tre pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Cochabamba, Bolivia i perioden 11. - 17. april 1994, hvor de tre kvalifikationspladser blev besat af Chile, Cuba og Paraguay.

Asien og Oceanien 

I zonen, der dækkede Asien og Oceanien, spillede otte hold om en plads ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i New Delhi, Indien i perioden 2. - 6. maj 1994, og den enlige kvalifikationsplads gik til Taiwan.

Europa og Afrika 

24 europæiske og afrikanske hold spillede om fire pladser ved Fed Cup-slutrunden. Turneringen blev spillet i Bad Waltersdorf, Østrig i perioden 18. - 23. april 1994, og de fire pladser i slutrunden blev besat af Belgien, Hviderusland, Slovakiet og Østrig.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1994

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1994
Tennis i Tyskland
Sport i Frankfurt am Main